

Сисерть — річка в Свердловській області, права притока Ісеті
 Сисерть — місто, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Сисерть — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Сисерть — залізнична станція на лінії Єкатеринбург — Верхній Уфалей